Sötét idők (Dark Times): A Star Wars univerzumban játszódó, hét egybefüggő történetből álló képregény sorozatot Mick  Harrison írta. 2006. november és 2013. december között képregény füzetekben, 2008. január és 2014. április között gyűjteményes képregényekben (TPB), majd 2014. január és 2014. április között Omnibus képregényekben jelent meg a Dark Horse Comics kiadásában. Magyarországon a Semic Interprint kiadásában jelent meg a harmadik történet: Vektor 2009 júniusában képregény füzetben. A Sötét idők történetei 19 évvel ezelőtt játszódnak az Új remény eseménye előtt.

Dark Horse Comics

Út a semmibe

Párhuzamok

Vektor

Blue Harvest

Out of Wilderness

Fire Carrier

A Spark Remains

Marvel Comics

Star Wars Legends Epic Collection: The Empire Volume 1

Star Wars Legends Epic Collection: The Empire Volume 2

Star Wars Legends Epic Collection: The Empire Volume 3

Források

 halozsak.hu

 starwars.wikia.com

 swbooks.co.uk 

 db.kepregeny.net

Csillagok háborúja képregények